Thunderbird er flertydigt.

 Thunderbird (tv) – et tv-program.
 Thunderbird – en processor fra AMD.
 Ford Thunderbird – en bilmodel fra Ford
 Gibson Thunderbird – en el-bas-model fra Gibson
 Mozilla Thunderbird – et email-applikationsprogram udviklet af Mozilla, som konkurrent til Microsoft Outlook.
 United States Air Force Thunderbirds – en kunstflyvningsgruppe fra United States Air Force